Паламон и Арсит:

  (1566) — английская драма Ричарда Эдвардса.
  (1700) — английская поэма Джона Драйдена.